Rajtuzy – rajstopy bez stóp.
 Rajtuzy – w znaczeniu historycznym długie spodnie kawaleryjskie, często podszyte skórą, niekiedy zapinane na guziki na całej długości wzdłuż zewnętrznych szwów na nogawkach.